Aronsohn oder Aaronsohn ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Aaronsohn (1876–1919), Agronom und Zionist, Entdecker des wilden Emmers
 Lee Aronsohn (* 1952), Fernsehproduzent und Drehbuchautor
 Liz Aronsohn (* 1965), US-amerikanische Badmintonspielerin
 Louis Aronsohn (1850–1928), deutscher Bankier und Politiker
 Max Aronsohn (1854–1939), deutscher Politiker (DDP)
 Sarah Aaronsohn (1890–1917), pro-britische Spionin während des Ersten Weltkriegs

Siehe auch:
 Aaronson
 Aronson